Месалина () може да се отнася за:

 Валерия Месалина Корвина, баба на Статилия Месалина, третата съпруга на Нерон
 Валерия Месалина (ок. 17/20-48), често наричана само „Месалина“ - римска императрица, третата жена на император Клавдий
 Статилия Месалина (ок. 35-68) - римска императрица, третата съпруга на император Нерон
 545 Месалина – малка планета, обикаляща около Слънцето
 Света Месалина († 253) - италианска светица

Вижте също 
 „Цикълът на Месалина“ – роман от поредицата „Вулгарни романи“ на Христо Калчев